Windows Server Update Services (WSUS) — сервис обновлений операционных систем и продуктов Microsoft. Программа бесплатно может быть скачана с сайта Microsoft и установлена на серверную ОС семейства Windows Server. Сервер обновлений синхронизируется с сайтом Microsoft, скачивая обновления, которые могут быть распространены внутри корпоративной локальной сети. Это экономит внешний трафик компании и позволяет быстрее устанавливать исправления ошибок и уязвимостей в операционных системах Windows на рабочих местах, а также позволяет централизованно управлять обновлениями серверов и рабочих станций.

С 19.07.2011 — версия Windows Server Update Services 3.0 SP2.

На данный момент применяется версия 10.0.20348.1 к: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

История 
Первая версия WSUS была известна как служба обновления программного обеспечения (SUS). Первоначально в пакет поставки входили исправления для операционных систем Microsoft. SUS работал в операционной системе Windows Server и загружал обновления для указанных версий Windows из Центра обновления Windows, которым управляет Microsoft. Затем клиенты могли загружать обновления с этого внутреннего сервера, а не подключаться напрямую к Центру обновления Windows. Первоначально планировалось, что поддержка SUS со стороны Microsoft прекратится 6 декабря 2006 г., но на основании отзывов пользователей дата была продлена до 10 июля 2007 года. 

В основе WSUS лежит SUS, расширяя спектр программного обеспечения, которое он может обновлять. WSUS позволяет автоматически загружать обновления, исправления, пакеты обновления, драйверы устройств и пакеты функций клиентам в организации с центрального сервера.

Практическое применение 
Управление обновлениями — это процесс управления развертыванием и обслуживанием промежуточных выпусков программного обеспечения в производственных средах. Этот процесс помогает поддерживать эффективность работы, устранять уязвимости в системе безопасности и поддерживать стабильность производственной среды от ряда уязвимостей в системе безопасности, использование которых может привести к потере доходов и интеллектуальной собственности. Чтобы свести к минимуму эту угрозу, появляется необходимость иметь правильно настроенную систему, а также использовать новейшее программное обеспечение и устанавливать рекомендуемые обновления программного обеспечения.

WSUS повышает ценность бизнеса в случаях:

 Централизованного управления обновлениями
 Автоматизации управления обновлениями

Обновляемое ПО 

По состоянию на август 2006 года Windows Software Update Services поддерживает обновление для следующих операционных систем и продуктов Microsoft:
 Exchange — 2000 и выше
 Forefront Client Security
 Internet Security and Acceleration Server — 2004 и выше
 Microsoft Codename Max (:en:Microsoft Max)
 Microsoft System Center Data Protection Manager — 2006 и выше
 Microsoft Office — XP и выше
 Microsoft SQL Server — 2005 и выше
 System Protection Products
 Microsoft Client Protection
 Windows Live
 Windows Small Business Server
 Windows Small Business Server 2003
 Windows — 2000 и выше
 Windows Defender
 Internet Explorer — как минимум, 6.0 и выше
 Windows Media Player
 Silverlight

Классы обновлений 
 Upgrade
 Драйверы
 Критические обновления
 Накопительные пакеты обновления
 Обновления определений
 Обновления системы безопасности
 Обновления
 Пакеты новых функций
 Пакеты обновления
 Средства

Лицензирование 
WSUS — это функция продукта Windows Server, поэтому для компьютера, на котором размещена служба, требуется действующая лицензия Windows Server. Тот факт, что рабочие станции пользователей аутентифицируют себя в службе WSUS для получения своих обновлений, делает необходимым приобретение клиентской лицензии (CAL) файлового сервера для каждой рабочей станции, подключающейся к службе WSUS. Клиентская лицензия на файловый сервер для WSUS — это та же клиентская лицензия, которая требуется для подключения к Microsoft Active Directory, файловому серверу и серверу печати, и ее необходимо приобрести один раз для устройства или пользователя.

WSUS часто считается бесплатным продуктом, поскольку клиентские лицензии на файловый сервер уже оплачены в корпоративной сети с Microsoft Active Directory, и поэтому их не нужно приобретать заново. 

В сети, использующей Samba Active Directory, нет необходимости приобретать клиентские лицензии для подключения к контроллеру домена или к файловому серверу Samba. Однако использование сервера WSUS по-прежнему потребует приобретения клиентских лицензий для всех рабочих станций Windows, которые будут подключаться к серверу WSUS.

Примечания

Ссылки 
 https://technet.microsoft.com/ru-ru/windowsserver/bb332157

Microsoft
Windows Server